Серге́й Бори́сович Но́виков (1944—2010) — советский и российский астроном, доктор физико-математических наук.

Биография 
В 1967 окончил астрономическое отделение физфака МГУ, с 1974 года руководил Высокогорной Среднеазиатской экспедицией ГАИШ, а впоследствии возглавил отдел Майданакской обсерватории ГАИШ. Участвовал в выборе места для Терскольской обсерватории, в последние годы жизни — главный научный сотрудник Алтайского оптико-лазерного центра НИИ прецизионного приборостроения Роскосмоса.
Член Международного астрономического союза, член бюро секции «Приборостроение» Астросовета АН СССР и ряда других организаций.

Примечания 

Астрономы по алфавиту
Астрономы СССР
Астрономы России
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Выпускники физического факультета МГУ
Сотрудники Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга